Nazwisko Leitgeber nosili zasłużeni Wielkopolanie działający w Poznaniu i w Ostrowie w II połowie XIX i w XX wieku:

 Antoni Leitgeber (1770-1844) – kowal, przedsiębiorca, działacz gospodarczy i społeczny
 Bolesław Teodor Leitgeber (1835-1896) – kupiec, działacz społeczny i polityczny 
 Bolesław Leitgeber (1900-1993) – dyplomata, pisarz i malarz
 Jarosław Saturnin Leitgeber (1848-1933) – drukarz, wydawca, księgarz i pisarz
 Mieczysław Antoni Leitgeber (1841-1893) – wydawca, księgarz i pisarz
 Roman Leitgeber (1881-1954) – wydawca i działacz polityczny 
 Witold Stanisław Leitgeber (1870-1903) – wydawca, księgarz i pisarz

Z rodu Leitgeberów wywodzą się także:

 Ludwik Hiacynt Gąsiorowski (1807-1863) – lekarz i historyk medycyny
 Kazimierz Kantak (1824-1886) – działacz polityczny i poseł
 Witold Józef Leitgeber (1911-2007) – dziennikarz, żołnierz, redaktor, pisarz
 Krzysztof Skubiszewski (1926-2010) – polityk, minister spraw zagranicznych w latach 1989-1993
 Juliusz Kubel (ur. 1949) – filolog, dziennikarz, scenarzysta, literat
 Maja Komorowska (ur. 1937) – aktorka teatralna i filmowa

en:Leitgeb#Leitgeber